50-й армейский корпус (), сформирован 8 октября 1940 года.

Боевой путь корпуса 
С 22 июня 1941 года — участие в германо-советской войне, в составе группы армий «Север». Бои в Прибалтике, затем под Ленинградом. 13 сентября 1941 года корабельная артиллерия Балтийского флота из восточной части Финского залива вела огонь по соединениям 50-го армейского корпуса гитлеровцев, находившегося в районе Красного Села и под Пулковом.

В 1942—1943 годах — бои под Ленинградом.

В 1944 году — отступление в Латвию.

В 1945 году — бои в Курляндском котле. 9 мая 1945 года, после капитуляции Германии, корпус сдался советским войскам.

Состав корпуса 
В июле 1941:
 251-я пехотная дивизия
 253-я пехотная дивизия

В феврале 1942:
 58-я пехотная дивизия
 121-я пехотная дивизия
 122-я пехотная дивизия
 4-я полицейская моторизованная дивизия СС

В июне 1943:
 170-я пехотная дивизия
 215-я пехотная дивизия
 250-я пехотная дивизия

В сентябре 1944:
 32-я пехотная дивизия
 122-я пехотная дивизия
 126-я пехотная дивизия

В апреле 1945:
 11-я пехотная дивизия
 290-я пехотная дивизия

Командующие корпусом 
 С 8 октября 1940 — генерал кавалерии Георг Линдеман
 С 19 января 1942 — генерал кавалерии Филипп Клеффель
 С 3 марта 1942 — генерал пехоты Герберт фон Бёкман
 С 20 июля 1942 — генерал кавалерии Филипп Клеффель
 С 17 сентября 1943 — генерал пехоты Вильгельм Вегенер
 С 24 сентября 1944 — генерал-лейтенант Ганс Бек-Беренс
 С 25 октября 1944 — генерал горных войск Фридрих-Йобст Фолькамер фон Кирхензиттенбах
 С 12 апреля 1945 — генерал-лейтенант Эрпо фрайхерр фон Боденхаузен

Примечания

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Biblio-Verlag, Bissendorf 1973, ISBN 3-7648-0871-3

Армейские корпуса Германии во Второй мировой войне